A Equipe Dinamarquesa da Copa Davis representa a Dinamarca na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Dinamarquesa de Tênis.

Time atual

Equipe de 2009:
 Frederik Nielsen
 Martin Pedersen
 Rasmus Norby
 Thomas Kromann

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe dinamarquesa)

Dinamarca